dylatacja – odwzorowanie geometryczne zachowujące równoległość prostych,
 dylatacja – szczelina celowo utworzona w budynku lub jego elemencie,
 dylatacja czasu – zjawisko różnic w pomiarze czasu dokonywanym równolegle w dwóch układach odniesienia, z których jeden przemieszcza się względem drugiego.